Valtos (  ‚Sumpf‘) ist der Name verschiedener Orte:

der Ortsgemeinschaft:
 Valtos (Orestiada) im Gemeindebezirk Orestiada der Gemeinde Orestiada, Region Ostmakedonien und Thrakien

der Dörfer:
 Valtos (Delfi) im Gemeindebezirk Desfina der Gemeinde Delfi, Region Mittelgriechenland
 Valtos (Kalavryta) im Gemeindebezirk Lefkasio der Gemeinde Kalavryta, Region Westgriechenland
 Valtos (Xylokastro-Evrostini) im Gemeindebezirk Xylokastro der Gemeinde Xylokastro-Evrostini, Region Peloponnes
 Valtos (Kreta) im Gemeindebezirk Agios Nikolaos der Gemeinde Agios Nikolaos, auf der Insel Kreta
 Valtos (Äußere Hebriden), Schottland